Chengqu () bezeichnet verschiedene chinesische Stadtbezirke, die die Bezeichnung "Stadtbezirk" bzw. "Innenstadt-Bezirk" oder "Stadtgebietsbezirk" gleich in ihrem Namen tragen. Sie bilden das Zentrum der jeweiligen bezirksfreien Städte:

 Chengqu (Changzhi);
 Chengqu (Datong);
 Chengqu (Jincheng);
 Chengqu (Shanwei);
 Chengqu (Yangquan).

Weiterhin gibt es noch folgende Straßenviertel namens Chengqu:

 Chengqu (Fuxin) (城区街道), im Autonomen Kreis Fuxin der Mongolen in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Chengqu (Gejiu) (城区街道), in der Stadt Gejiu der Provinz Yunnan;
 Chengqu (Hejin) (城区街道), in der Stadt Hejin der Provinz Shanxi;
 Chengqu (Jingchuan) (城区街道), im Kreis Jingchuan der Provinz Gansu;
 Chengqu (Jingning) (城区街道), im Kreis Jingning der Provinz Gansu;
 Chengqu (Laoting) (城区街道), im Kreis Laoting der Provinz Hebei;
 Chengqu (Lingtai) (城区街道), im Kreis Lingtai der Provinz Gansu;
 Chengqu (Lingwu) (城区街道), in der Stadt Lingwu im Autonomen Gebiet Ningxia;
 Chengqu (Lop) (城区街道), im Kreis Lop im Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Chengqu (Ning’an) (城区街道), in der Stadt Ning’an der Provinz Heilongjiang;
 Chengqu (Rushan) (城区街道), in der Stadt Rushan der Provinz Shandong;
 Chengqu (Tumxuk) (城区街道), in der Stadt Tumxuk im Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Chengqu (Yuanshi) (城区街道), im Kreis Yuanshi der Provinz Hebei;
 Chengqu (Zuoquan) (城区街道), im Kreis Zuoquan der Provinz Shanxi.